Tutto è possibile è il primo album in studio del gruppo musicale italiano Finley, pubblicato il 31 marzo 2006.

Il disco
L'album è stato registrato e mixato da Daniele Persoglio.

Viene riproposto nell'estate dello stesso anno in una Gold Edition, diversa dalla prima versione solo per l'aggiunta del brano Dentro alla scatola con Mondo Marcio.

Il 24 novembre 2006 viene nuovamente riproposto in una Special Hard Pop Edition con l'aggiunta di tre cover: Fat Lip dei Sum 41, Shut Up! dei Simple Plan e St. Jimmy dei Green Day. L'edizione contiene anche un DVD per celebrare la vittoria agli MTV Europe Music Awards come migliore artista italiano.

Tracce 
Edizione standard

Gold Edition

Special Hard Pop Edition

Formazione 
 Marco "Pedro" Pedretti - voce
 Carmine "Ka" Ruggiero - chitarra, piano e voce
 Stefano "Ste" Mantegazza - basso e voce
 Danilo "Dani" Calvio - batteria e voce

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni